В одиночному розряді тенісного турніру Lion's Cup 1984, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1984, Мануела Малєєва здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 6-1, 1-6, 6-4.

Основна сітка

Посилання 

Lion's Cup